Маньково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маньково — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Маньково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Маньково — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Маньково — село в Александрово-Заводском районе Забайкальского края.
 Маньково — деревня в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Маньково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Маньково — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Маньково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Маньково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Маньково — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Маньково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

См. также 
 Маньково-Берёзовская